Соревнования по дзюдо среди женщин в категории до 57 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 26 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 25 спортсменок из 25 стран.

Олимпийской чемпионкой 2016 года в данной дисциплине является бразильянка Рафаэла Силва, которая не принимала участие на Олимпиаде в Токио.

Золотую медаль выиграла косоварка Нора Гякова, занимавшая второе место в рейтинге. В финальном поединке она победила занимавшую четвёртое место в рейтинге француженку Сару-Леони Сизик. Лидер мирового рейтинга канадка Джессика Климкейт заняла третье место, победив в бронзовом финале словенку Каю Кайзер. Вторую бронзу завоевала японка Цукаса Ёсида (3-е место в рейтинге), победившая грузинку Этери Липартелиани.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только одна дзюдоистка.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одну дзюдоистку. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 18 квалифицировавшихся по рейтингу дзюдоисток, дополнительные путёвки на Олимпиаду получили две европейки: нидерландка Санне Верхаген и австрийская дзюдоистка Сабрина Фильцмозер, а также три африканские спортсменки: Гофран Хелифи из Туниса, Диассонема Мукунгуи из Анголы и Зулейха Дабонне из Кот Д`Ивуара. Дополнительное приглашение получила Санда Альдасс из команды беженцев.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания